Svenska mästerskapet i fotboll 1918 vanns av IFK Göteborg efter en finalseger mot Hälsingborgs IF med 5-0 på Stockholms Stadion i Stockholm den 6 oktober 1918. Detta var IFK Göteborgs tredje SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1918 i Sverige
Fotbollssäsongen 1918
1918